Kaldeisk nyarameiska är ett nyarameiskt språk eller dialekt som talas av assyrier, idag främst i Irak och Iran. Språket talas inte endast av anhängare av Kaldeisk-katolska kyrkan utan även andra syriska kristna kyrkor såsom Österns assyriska kyrka och Syrisk-ortodoxa kyrkan. Språket kallas Sorath på nyarameiska.
Det skrivs med en variant av det syriska alfabetet (Östligt/Maḏnḥāyā). Språket är väldigt nära besläktat med Nyöstsyriska och betraktas ibland som en dialekt av detta språket. Språket är även delvis ömsesidigt begripligt med det nyarameiska språket Turoyo. Kaldeisk nyarameiska är inte samma språk som kaldeiska, en beteckning som ibland används om Gammalarameiska.

Se även 
 Nyarameiska

Referenser 

Arameiska
Utrotningshotade språk
Semitiska språk
Främre Orientens språk